Ciulnița se poate referi la:

 Ciulnița, Argeș
 Ciulnița, Ialomița, reședința comunei cu același nume